

Pessoas
José Alencar (1931-2011)
José de Alencar
José Alencar Furtado
José Martiniano Pereira de Alencar
José Odon Maia Alencar
José de Souza Alencar

Desambiguações de antropônimos